Paolo Biancucci – pittore italiano
 Raffaele Biancucci – hockeista su pista italiano.

Pagine correlate 
 Biancucchi